Xiaomi Mi 9 Pro 5G — флагманський смартфон компанії Xiaomi з підтримкою 5G, що є покращеною версією Xiaomi Mi 9. Був представлений в Китаї 24 вересня 2019 року.

Дизайн 
Задня панель виконана зі скла Corning Gorilla Glass 5. Екран виконаний зі скла Gorilla Glass 6. Бокова частина виконана з алюмінію 7000-серії.

Знизу знаходяться роз'єм USB-C, динамік та стилізований під динамік мікрофон. Зверху розташовані другий мікрофон та ІЧ-порт. З лівого боку розташований слот під 2 SIM-картки. З правого боку розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка блокування смартфона.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G продавався в кольорах Titanium Black (чорний) та Dream White (білий).

Технічні характеристики

Платформа 
Смартфон отримав прцесор Qualcomm Snapdragon 855+ та графічний процесор Adreno 640.

Акумулятор 
Акумуляторна батарея отримала об'єм 4000 мА·год, підтримку швидкої зарядки Quick Charge 4+ на 40 Вт, швидкої бездротової зарядки на 30 Вт та зворотної бездротової зарядку на 10 Вт.

Камера 
Смартфон отримав основну потрійну камеру 48 Мп, f/1.8 (ширококутний) з оптичною стабілізацією + 12 Мп, f/2.2 (телеоб'єктив) з 2x отичним зумом + 16 Мп, f/2.2 (ультраширококутня) з лазерним автофокусом та здатністю запису відео в роздільній здатності 4K@60fps. Фронтальна камера отримала роздільність 20 Мп, діафрагму f/2.0 (ширококутний) та можливість запису відео в роздільній здатності 1080p@30fps.

Екран 
Екран Super AMOLED, 6.39", FullHD+ (2340 × 1080), з щільністю пікселів 403 ppi, співвідношенням сторін 19.5:9 та краплеподібним вирізом. Також в екран вмонтований сканер відбитків пальців.

Пам'ять 
Пристрій продавався в комплектаціях 8/128, 8/256, 12/256 та 12/512 ГБ з типом сховища UFS 3.0 і оперативної пам'яті LPDDR4X.

Програмне забезпечення 
Смартфони випускалися на базі Android 10 з оболонкою MIUI 11. Був оновлений до MIUI 13 на базі Android 11.

Примітки

Посилання 
 

Фаблети
Пристрої на базі Android
Mi 9 Pro
Мобільні телефони, представлені в 2019 році
Мобільні телефони з кількома тиловими камерами
Мобільні телефони із записом відео в 4K
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Смартфони, зняті з виробництва